

Geografia 
 Trabia – comune italiano
 Principato di Trabia – stato feudale
 Casena dei Trabia alle Terre Rosse – storica villa di Palermo

Persone 
 Lanza di Trabia – famiglia della nobiltà siciliana, i cui principali esponenti sono:
 Raimondo Lanza di Trabia – dirigente sportivo, diplomatico e militare italiano
 Pietro Lanza di Trabia – nobile e politico italiano
 Ignazio Lanza di Trabia – militare e aviatore italiano eroe di guerra, figlio di Pietro 
 Ercole Lanza di Trabia – nobile e politico italiano 
 Laura Lanza di Trabia (nota come la baronessa di Carini)  – nobile italiana 
 Giuseppe Lanza di Trabia –   diplomatico e politico italiano